Эль-Пинар () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Лекрин. Занимает площадь 37,91 км². Население — 1011 человек (на 2010 год).

Почтовый индекс муниципалитета — 18660. Широта: 37.4434. Долгота: −3.43942.

Мэром является Хулия Анжелес Диас Аквадо.

Население

См. также 
 Андалусия

Примечания 

Муниципалитеты Гранады